Ру́дзите () — латышская фамилия, женская форма фамилии .

Известные носители:

 Рудзите, Ева (род. 1989) — латвийская кёрлингистка.
 Рудзите, Елена (род. 1980) — латвийская кёрлингистка.
 Рудзите, Илзе (1937—2022) — российская художница латышского происхождения.
 Рудзите, Катрина (род. 1991) — латвийская поэтесса.
  (1924—1996) — латвийский учёный-лингвист, действительный член АН Латвии.